Belavići je lahko:
 Belavići, Duga Resa (Hrvaška)
 Belavići, Marčana (Hrvaška)